Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (XIII. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der XIV. Gesetzgebungsperiode auf, die vom 7. Juni 1993 bis zum 16. April 1998 reichte.

Nach den Landtagswahlen am 16. Mai 1993 entfielen 26 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP), 20 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), 7 Mandate auf Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) und 3 Mandate auf das Liberale Forum (LIF). Dem LIF gelang 1993 zum ersten Mal der Einzug in den Landtag, während die FPÖ 5 Mandate hinzugewinnen konnte. Gegenüber 1993 verlor die ÖVP drei Mandate und die SPÖ zwei Mandate. Josef Wagner vom LIF trat bereits 1994 aus dem LIF aus und war in der Folge ohne Klubzugehörigkeit. Alexandra Désirée Dorfmeister-Stix trat 1997 zur ÖVP über. Der Landtag wählte am 7. Juni 1993 die Landesregierung Pröll II.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Die Funktion des Ersten Landtagspräsidenten hatte während der gesamten Periode Franz Romeder (ÖVP) inne. Zweiter Landtagspräsident war der SPÖ-Abgeordnete Alfred Haufek, der am 15. Dezember 1994 sein Amt zurücklegte. Er wurde noch am selben Tag von Anton Koczur abgelöst. Dritter Landtagspräsident war der ÖVP-Abgeordnete Leopold Eichinger.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Landtag Niederösterreich (MS Word; 66 kB) Aufstellung der Landtagsabgeordneten der XIV. Gesetzgebungsperiode

14